Такарам — буква алфавита малаямам:
 Такарам — 29-я буква алфавита малаялам, обозначает глухой альвеолярный взрывной согласный.
 Такарам — 24-я буква алфавита малаялам, омоглиф заглавной армянской буквы тьюн и латинской буквы S.